Caenaugochlora är ett släkte av bin. Caenaugochlora ingår i familjen vägbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vägbin
Caenaugochlora